Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1972, facente parte del Women's International Grand Prix 1972, ha avuto come vincitrice Linda Tuero che ha battuto in finale Ol'ga Morozova 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Virginia Wade (secondo turno)
 Helga Masthoff (semifinali)
 Linda Tuero (Campionessa)
 Gail Chanfreau (semifinali)

 Betty Stöve (primo turno)
 Brenda Kirk (primo turno)
 Marijke Schaar (primo turno)
 Lesley Hunt (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1972